Mike Begovich (Burlingame, Califórnia, 11 de Setembro de 1974) é um ator estadunidense, mais conhecido por seu trabalho como Lance Miller na telenovela Fashion House. Begovich também participou dos filmes Hard Pill e 40 Year Scotch, em 2005 e 2004, respectivamente.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos